Juan Demóstenes Arosemena – comune del  Panama
 Juan Demóstenes Arosemena – politico del Panama